Gamma Ray steht für:

 Gamma Ray, englisch für Gammastrahlung
 Gamma Ray (Band), deutsche Speed-/Power-Metal-Band

Siehe auch:
 Gemma Ray (* 1980), britische Musikerin und Musikproduzentin